Mužská dvouhra Chengdu Open 2016 probíhala na přelomu září a října 2016. Do singlové soutěže čchengtského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník události hrané v S’-čchuanském mezinárodním tenisovém centru.

Vítězem dvouhry se stal 20letý nenasazený Rus Karen Chačanov, jenž ve finále za 2.40 hodin zdolal španělskou turnajovou pětku Alberta Ramose-Viñolase po třísetovém průběhu 6−7, 7−6 a 6−3. Na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérové turnajové vítězství, když do té doby nikdy nepřešel přes čtvrtfinálovou fázi. Chačanovovi během turnaje patřila 101. pozice žebříčku ATP, čímž se v roce 2016 stal třetím šampionem události ATP mimo elitní stovku; navázal tak na Juana Mónaca a Floriana Mayera. Bodový zisk mu zajistil posun na kariérní maximum, když mu ve vydání z 3. října 216 patřila 55. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Chengdu Open
Tenis v Číně v roce 2016
ATP World Tour 2016